

Astronomia 
 Cratere Kin  – cratere meteoritico di Marte

Cinema
 Kin – film del 2018 diretto da Jonathan e Josh Baker

Codici 
 KIN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Norman Manley, Kingston, Giamaica
 kin – codice ISO 639-2 della lingua kinyarwanda

Geografia 
 Kin  – comune del distretto di Kunigami (Giappone)

Musica 
 Kin  – album degli Xentrix del 1992
 Kin  – album di Pat Metheny del 2014
 KIN – album di KT Tunstall del 2016
 Kin – album dei Whitechapel del 2021

Persone 
 Cecilia Kin (1905-1992) – scrittrice, critica letteraria, traduttrice e italianista russa
 Viktor Kin (1903-1938) – scrittore, drammaturgo, giornalista russo

Televisione 
 Kin – serie televisiva singaporiana trasmetta da MediaCorp Channel 5 e da MeWatch dal 2018 al 2022
 Kin – serie televisiva irlandese trasmetta da RTÉ dal 2021